Mopani ist der Name von:
 Mopani Copper Mines, eine sambische Kupferminengesellschaft
 Mopani (Distrikt), ein Distrikt in Südafrika

Siehe auch:
 Mopane, die einzige Art der Pflanzengattung Colophospermum aus der Familie der Hülsenfrüchtler